Aymon Sabudzki, urodził się na początku XI wieku i umarł między 1053 a 1054 r., był sabaudzkim duchownym, z dynastii Humbertienów, księciem-biskupem Sion, prawdopodobnie od 1034 do 1054.

Rodzina 
Aymon był trzecim synem hrabiego Humberta, pierwszego wspomnianego w źródłach Humbertynga, od którego pochodzi dynastia Sabaudzka, władców Maurienne, Doliny Aosty, Sabaudii właściwej, Chablais i Valais, i jego żony Ancilie / Auxilia / Auxiliende. Jego starszy brat Amadeusz nastał po ojcu.

Kariera duchownego 
Trzeci syn hrabiego Humberta, został przeznaczony, jak jego drugi brat Bouchard lub Burckard lub Burchard (żyjący w 1022 i ponownie wspomniany 10 lipca 1068) do stanu dochownego. Burchard był koadiutorem a następnie biskupem Aosty, przeorem opactwa Saint-Maurice z Agaune i arcybiskupem Lyonu.

Aymon staje się według tradycji  ok. 1034. Biskupi Sion, są książętami Cesarstwa, posiadają władzę duchowną i doczesną w ich diecezji i są tytułowani prefektami i hrabiami Valais (). Umieszczenie Aymona na czele diecezji wskazuje na wpływy Humbertyngów w Valis i w opactwie terytorialnym Saint-Maurice d'Agaune Jego ojciec był adwokatem i świeckim opatem opactwa. Jego brat, Buchard, był także opatem tego klasztoru i wydaje się, że Aymon został jego następcą jako przeor w 1046. W tym okresie, w 1049 roku, papież Leon IX wyłącza opactwo Saint-Maurice spod władzy biskupa Sionu. Staje się tak ponieważ, biskup Sionu staje się wasalem Humbertyngów.

Po śmierci swego brata Amadeusza w 1051, Buchard i Aymon zostali pozbawieni spadku na rzecz młodszego brata Ottona.

Opat fryburski Jean Gremaud, w swoich Dokumentach odnoszących się do historii Vallais (1875-1898), wspomina darowiznę d'Orsières (Valais), posiadanego przez hrabiego Ulricha, dla biskupa. Biskup ufundował kościół w Orsieres z innymi posiadłościami i kapitułą 12 czerwca 1052, według . Hrabia Ulrich jest uważany za krewnego ojca biskupa Aymona, być może był szwagrem Humberta.

Bibliografia 
 .

Artykuły na ten temat 
 Dom Sabaudzki

Linki zewnętrzne 
 Foldery archiwów departamentów Sabaudii i górnej Sabaudii - Sabaudia.org:
 
 
 Folder

Rodowód

Uwagi

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Biskupi katoliccy